Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Citi Open 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen vom 27. bis 28. Juli 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Washington, D.C.